Pentaphylacaceae – rodzina roślin należąca do rzędu wrzosowców Ericales. Należy tu 12 rodzajów liczących około 340 gatunków. Występują w strefie międzyzwrotnikowej na wszystkich kontynentach. Najdalej na północ występują w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Makaronezji. Występują zazwyczaj w siedliskach górskich i na terenach pagórkowatych. Niektóre gatunki sadzone są jako ozdobne, zwłaszcza z rodzajów: Adinandra, Eurya, Cleyera i Ternstroemia. Cleyera japonica jest świętym drzewem dla wyznawców shintō i często bywa sadzone przy miejscach kultu (jinja). Niektóre gatunki dostarczają cenionego drewna (Cleyera i Anneslea fragrans).

Morfologia 
 Pokrój Drzewa i krzewy z zimozielonymi liśćmi. 
 Liście Pojedyncze, skórzaste, całobrzegie lub piłkowane, wyrastają skrętolegle i naprzemianlegle. 
 Kwiaty Wyrastają w skąpokwiatowych kwiatostanach, rzadko składających się z 15 kwiatów, wyrastających zazwyczaj w kątach liści. Kwiaty promieniste, zwykle obupłciowe, ale u Eurya i Freziera jednopłciowe, a rośliny są dwupienne. Pięć działek kielicha jest wolnych lub są zrosłe, zawsze mięsiste i trwałe – zachowują się na owocu. Płatki korony także w liczbie 5, są wolne lub zrosłe u nasady. Pręcików jest 5 lub wiele, często mają spłaszczone nitki. Zalążnia jest górna, składa się z kilku zrosłych owocolistków. 
 Owoce Jagody, pestkowce lub torebki.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin w obrębie rzędu wrzosowców w kladzie astrowych. 

 Podział rodziny według APweb (aktualizowany system APG III z 2009) i GRIN

Plemię Frezierieae
 Adinandra Jack
 Archboldiodendron Kobuski
 Balthasaria Verdc.
 Cleyera Thunb.
 Eurya Thunb.
 Euryodendron Hung T. Chang
 Freziera Willd.
 Symplococarpon Airy Shaw
 Visnea L. f.

Plemię Ternstroemieae
 Anneslea Wall.
 Ternstroemia Mutis ex L. f.

Plemię Pentaphylaceae
 Pentaphylax Gardner & Champ.

Przypisy 

Pentaphylacaceae